Lund může znamenat:

 Lund, historické město v jižním Švédsku
 Lundská univerzita
 Lundy, ostrov v Bristolském zálivu

příjmení
 Aksel Lund Svindal (* 1982), norský reprezentant v alpském lyžování
 Andreas Molbech Lund (1749–1820), norský státní úředník, inspektor jižního Grónska
 Henrik L'Abée-Lund (* 1986), norský biatlonista
 Kalistat Lund (* 1959), grónský politik
 Marthine Lund (1816–1890), norská fotografka
 Peter Wilhelm Lund (1801–1880), dánský paleontolog, zoolog a archeolog
 Solveig Lund (1868–1943), norská fotografka
 Tom Lund, více osob, rozcestník
 Zoë Lund (Zoë Tamerlis; 1962–1999), americká herečka a modelka